Amata bezeichnet:
 Amata, weibliche Person der römischen Mythologie
 (1035) Amata, ein Asteroid
 Amata (Gattung), eine Gattung der Bärenspinner

 Amata (Fluss), einen Fluss in Lettland
 Amata (Lettland), einen Ort in Lettland

Amata ist der Familienname folgender Personen:
 Agatha Amata (* 1969), nigerianische Medienunternehmerin und Moderatorin
 Akitsugu Amata (1927–2013), japanischer Schwertschmied und lebender Nationalschatz
 Doreen Amata (* 1988), nigerianische Leichtathletin
 Fred Amata (* 1963), nigerianischer Schauspieler, Produzent und Regisseur
 Gaetano Amata (* 1912), italienischer Filmschaffender